Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Isakow – radziecki oficer 
 Jurij Isakow – radziecki lekkoatleta
 Władimir Isakow – rosyjski strzelec sportowy, olimpijczyk